Accords d'Alger peut désigner :
 Accords d'Alger, réglant les problèmes d'hydrocarbures entre la France et l'Algérie, en 1965.
 Accords d'Alger, réglant les problèmes territoriaux entre l'Irak et l'Iran, en 1975.
 Accords d'Alger, réglant la crise iranienne des otages, en 1981.
 Accords d'Alger, marquant la fin de la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, en 2000.
 Accords d'Alger, fixant les modalités du développement du Nord du Mali après les soulèvements touaregs de mai 2006.

Voir aussi 
 Accord d'Alger, entre le Mali et la Coordination des mouvements de l'Azawad, en 2015.